Аву́ндий (от ) — мужское личное имя:

 Авундий (Бика) (род. 1977) — епископ и генеральный секретарь неканонического Миланского синода, архиепископ Леккский и Коминский.
 Авундий из Комо (ум. 465—469) — святой Римско-Католической Церкви, епископ города Комо, Италия.

Примечания

Ссылки 
 Н. А. Петровский (N. A. Petrovsky). «Словарь русских личных имён» (Dictionary of Russian First Names). ООО Издательство «АСТ». Москва, 2005. ISBN 5-17-002940-3
 А. В. Суперанская (A. V. Superanskaya). «Современный словарь личных имён: Сравнение. Происхождение. Написание» (Modern Dictionary of First Names: Comparison. Origins. Spelling). Айрис-пресс. Москва, 2005. ISBN 5-8112-1399-9